Овај чланак садржи основне информације о учешћу и учинку српских сениорских кошаркашких репрезентативаца на великим такмичењима (Европска првенства, Светска првенства и Олимпијске игре) од 1995. године до данас.

Играчи  
Стање после Европског првенства 2022. године

Тренутни статус играча:

 Селектори  Стање после Европског првенства 2022. године

Састави репрезентације по такмичењима

Спољашње везе 

 Европско првенство 1995.
 Олимпијске игре 1996.
 Европско првенство 1997.
 Светско првенство 1998.
 Европско првенство 1999.
 Олимпијске игре 2000.
 Европско првенство 2001.
 Светско првенство 2002.
 Европско првенство 2003.
 Олимпијске игре 2004.
 Европско првенство 2005.

 Светско првенство 2006.
 Европско првенство 2007.
 Европско првенство 2009.
 Светско првенство 2010.
 Европско првенство 2011.
 Европско првенство 2013.
 Светско првенство 2014.
 Европско првенство 2015.
 Олимпијске игре 2016.
 Европско првенство 2017.
 Светско првенство 2019.

Кошаркашка репрезентација Србије